Пламъче или салвия (Salvia), е най-големият род от семейство Lamiaceae, включващ близо 1000 вида храсти и тревисти растения. В този род са поставени две широко използвани билки – градински чай (S. officinalis) и обикновен розмарин (S. rosmarinus).

Разпространение 
Представителите на този род са разпространени по целия свят, с най-голяма концентрация в Централна Азия и Близкия Изток.

Видове

Приложение 
Някои видове се отглеждат като подправки или декоративни растения.

Маслото от салвия е важен съставен елемент на тонизиращи и успокояващи нервното напрежение и депресиите смеси. Понижава артериалното налягане, действа болкоуспокояващо, регулира менструалния цикъл, облекчава при проблемите на менопаузата. Използва се при кожни възпаления, намалява косопада, забавя стареенето на кожата. Укрепва имунната система.

Източници 

 
Защитени лечебни растения